Allium coloratum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium coloratum descrita por Dulac es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium coloratum descrita por Spreng. es el Allium carinatum subsp. pulchellum de (G.Don) Bonnier & Layens

Referencias